A primarização dos serviços ou mão de obra é a denominação dada a inversão do processo de terceirização. 
Este conceito surgiu no início do século XXI como vertente contrária aos efeitos negativos da proposta de terceirização de mão de obra.

Embora o tema seja tratado por diversos autores, as principais referências transversais são as de Peter Drucker, Michael Porter, Eugene Brigham e Luciano Trindade.

Administração